Human Nature ("natureza humana", em inglês) pode se referir a:

Human Nature (álbum de America) - álbum de 1998 da banda inglesa America
Human Nature (álbum de Nightwish) - álbum de 2020 da banda finlandesa Nightwish
"Human Nature" (canção de Madonna) - canção da cantora americana Madonna
Human Nature (Doctor Who) - episódio de Doctor Who.
"Human Nature" (canção de Michael Jackson) - canção do cantor americano Michael Jackson
Human Nature (filme) - filme de 2001 com Patricia Arquette e Tim Robbins

Desambiguação